Baczyn ist der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen:

 Baczyn (Budzów), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Budzów
 Baczyn (Liszki), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Liszki